Petrowskaja (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Petrowskaja (Krasnodar), einer Staniza in der Region Krasnodar

von Dörfern:
 Petrowskaja (Archangelsk, Kargopol), in der Oblast Archangelsk, Rajon Kargopol
 Petrowskaja (Archangelsk, Kotlas), in der Oblast Archangelsk, Rajon Kotlas
 Petrowskaja (Archangelsk, Schenkursk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Schenkursk
 Petrowskaja (Kirow, Afanassjewo), zweier Ortsteile der Ländlichen Siedlung Itschetowkiny der Oblast Kirow, Rajon Afanassjewo
 Petrowskaja (Kirow, Oparino), in der Oblast Kirow, Rajon Oparino
 Petrowskaja (Kostroma, Oktjabrski), in der Oblast Kostroma, Rajon Oktjabrski
 Petrowskaja (Kostroma, Wochma), in der Oblast Kostroma, Rajon Wochma
 Petrowskaja (Pskow), in der Oblast Pskow
 Petrowskaja (Tambow), in der Oblast Tambow
 Petrowskaja (Wologda, Werchowaschje), in der Oblast Wologda, Rajon Wechowaschje
 Petrowskaja (Wologda, Weliki Ustjug), in der Oblast Wologda, Rajon Weliki Ustjug
 Petrowskaja (Wologda, Woschega), in der Oblast Wologda, Rajon Woschega

Petrowskaja ist der Familienname folgender Personen:
 Jelena Wladimirowna Petrowskaja (* 1962), russische Philosophin, Anthropologin und Kulturwissenschaftlerin 
 Katja Petrowskaja (* 1970), ukrainisch-deutsche Schriftstellerin und Journalistin

Siehe auch:
 Petrowski
 Petrowskoje (Begriffsklärung)